Pendle kan syfta på:

 Pendle District – ett distrikt i Lancashire, England
 Pendle Hill – en kulle i Lancashire, England